Ю́рий Якове́нко:
 Яковенко, Юрий Викторович (род. 1971) — советский и украинский футболист.
 Яковенко, Юрий Владимирович (род. 1965) — белорусский художник-график.
 Яковенко, Юрий Павлович (род. 1993) — украинский футболист.